Chuniphyes är ett släkte av nässeldjur. Chuniphyes ingår i familjen Clausophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Chuniphyes